Órigenész (184?–254), ókeresztény egyházatya, író
 Órigenész (3. század), görög filozófus